Ribs (, translit. ryobra), également connu sous le nom de music on ribs (musique sur côtes) (), jazz on bones (jazz sur os) (), bones (les os) ou bone music (la musique des os) (roentgenizdat) sont des enregistrements improvisés au gramophone réalisés à partir de films radiographiques. Principalement réalisés dans les années 1950 et 1960, les Ribs étaient une méthode du marché noir de contrebande et de distribution de musique dont la diffusion était interdite en Union soviétique. Les artistes interdits pouvaient être des musiciens émigrés, tels que Pyotr Leshchenko et Alexander Vertinsky, ou des artistes occidentaux, tels qu'Elvis, les Beatles, les Rolling Stones, les Beach Boys, Ella Fitzgerald et Chubby Checker.

Production 
Des radiographies médicales, achetées ou récupérées dans les ordures des hôpitaux et des cliniques, étaient utilisées pour créer les enregistrements. Les radiographies étaient découpées en disques de  () et le trou central était gravé dans le disque avec une cigarette. Selon le critique musical et journaliste rock russe Artemy Troitsky, « les sillons étaient coupés [à 78 tours] à l'aide de machines spéciales (fabriquées, disent-ils, à partir de vieux phonographes par des mains expertes et complices) » ; il ajoute que "la qualité était horrible, mais le prix était bas, un rouble ou un rouble et demi". Les disques pouvaient être joués cinq à dix fois.

Légalité 
L'approche clandestine de la diffusion de la musique populaire étrangère interdite a finalement conduit à l'adoption d'une loi en 1958 interdisant la production artisanale d'enregistrements à "tendance criminellement hooligan". La "tendance hooligane" fait référence au stilyagi (du mot stil' qui signifie style en russe), une sous-culture de la jeunesse soviétique connue pour adopter les styles vestimentaires et de danse occidentaux.

Le X-Ray Audio Project 
Lors d'une tournée avec The Real Tuesday Weld à Saint-Pétersbourg, le musicien anglais Stephen Coates est tombé sur un enregistrement radiographique sur un étal de marché. Cela inspira Coates à lancer Le X-Ray Audio Project, une initiative visant à fournir une ressource documentaire sur les enregistrements roentgenizdat avec des images, des enregistrements audio et des interviews. En , après plusieurs années de recherche et d'entretiens avec des vendeurs de ces disques, son livre X-Ray Audio : The Strange Story of Soviet Music on the Bone (Rayon X Audio : L'étrange histoire de la musique soviétique sur de l'os) fut publié par Strange Attractor.

En , Coates donna une conférence TED sur le sujet au TEDX Kraków. Lui et l'artiste sonore et chercheur Aleksander Kolkowski sont partis en tournée, racontant l'histoire des trafiquants de rayons X soviétiques et enregistrant de nouveaux enregistrements sur radiographie à partir de performances musicales en direct comme démonstration du processus. L'exposition itinérante que Coates a créée avec le photographe Paul Heartfield a été couverte dans The Guardian et dans l'émission Today de BBC Radio 4. En , le duo sortit le long métrage documentaire Roentgenizdat contenant des interviews de trafiquants de l'ère soviétique et des images d'archives.

En 2019, Coates écrit et présente Bone Music, un documentaire basé sur des interviews réalisées en Russie pour une édition de la série Between The Ears de BBC Radio 3. Le programme raconte l'histoire de la culture underground de la musique prohibée en Union soviétique à l'époque de la guerre froide et présente le groupe russe Mumiy Troll enregistrant une chanson de Vadim Kozin enregistrée directement sur les radiographies.

Voir aussi 
 Samizdat
 Magnitizdat
 Disque flexible

Références

Lectures complémentaires 
 Stephen Coates, (Ed.) (2015). The strange story of Soviet music on the bone. London: Strange Attractor Press, 
 
 Alexei Yurchak, Chapter 6 "Imaginary West" in his book

Liens externes 
 X-Ray Audio
 The Horse Hospital
 Roman Tschiedl: Bootlegs auf Röntgenfilm: Der illegale Sound des Kalten Krieges, Radio OE1, 2. April 2016 (German/English, Interviews with Stephen Coates, Aleksander Kolkowski and Masha Dabelka on Ribs recordings)

Culture underground
Rayons X
Musique soviétique
Enregistrement sonore